Get paid to, thans bekend als pay to surf, een bedrijfsmodel waarbij internetgebruikers geld kunnen verdienen door reclame te bekijken
 Generative Pre-trained Transformer (GPT-2, GPT-3 enz.), generatieve training in software voor kunstmatige intelligentie van OpenAI
 GUID Partition Table, een partitiemethode vergelijkbaar met MBR